Grid eller GRID kan syfta på:

 Grid – en jättinna i nordisk mytologi
 Grid (rättshistoria) – en under medeltiden tids- eller platsbegränsad frid
 The Grid – en musikgrupp
 Startgrid – en racingterm
 Grid girl – de kvinnor som står på startgriden inom racing och roadracing
 GRID – ett äldre namn på sjukdomen AIDS, se GRIDS
 Grid (seriefigur) – en fiende till superhjälten Cyborg